El término Sagrada Familia puede referirse a las siguientes acepciones:

Religión 
 Sagrada Familia, en la religión cristiana, la familia de Jesús. 
 Hermanos de la Sagrada Familia de Belley, congregación religiosa masculina laical de derecho pontificio;
 Hijos de la Sagrada Familia, congregación religiosa masculina;
 Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, congregación religiosa femenina;
 Siervas de la Sagrada Familia, congregación religiosa  femenina de derecho pontificio;
 Apóstoles de la Sagrada Familia, congregación religiosa femenina de derecho pontificio;
 Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, congregación religiosa femenina de derecho pontificio;

Arte 
 Iglesia de la Sagrada Familia; 
 La Sagrada Familia, templo católico en Barcelona, obra de Antoni Gaudí;
 Catedral de la Sagrada Familia; 
 La sagrada familia, película argentina dirigida en 1988 por Pablo César;
 La Sagrada Familia (2006), película chilena;
 Sagrada familia (2022), serie española;
 La Sagrada Familia, libro de Karl Marx en colaboración con Engels, del año 1844;
 Sagrada Familia, cuadro de Miguel Ángel pintado durante los años 1503-1504;
 Sagrada Familia, varios cuadros del Greco del siglo XVI;
 La Sagrada Familia, cuadro del pintor Francisco de Goya, del año 1775;

Deportes 
 Milla Sagrada Família, carrera atlética en Barcelona;
 Asociación Deportiva Sagrada Familia, institución deportiva de Costa Rica;

Divisiones administrativas 
 Sagrada Familia (Córdoba), localidad argentina;
 Sagrada Família (Rio Grande del Sur), municipio en el estado de Río Grande del Sur, Brasil;
 Sagrada Familia (Chile), comuna chilena;
 Barrio de la Sagrada Familia (Barcelona), barrio en Barcelona, España;
 Sagrada Familia (Málaga), barrio en Málaga, España;

Educación 
 Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia o SAFA, institución educativa de Andalucía, España;
 Colegio Sagrada Familia, institución educativa de Montevideo, Uruguay;

Transporte 
 Estación Sagrada Familia, estación de metro en Barcelona, España.